Heinrich Otto Hans-Jürgen Drögemüller (* 16. April 1949 in Uelzen) ist ein deutscher Landwirt, Kaufmann und Kommunalpolitiker (SPD).

Leben

Herkunft und Familie 
Hans-Jürgen Drögemüller wurde als sechstes von sieben Kindern des Stellmachermeisters Heinrich Drögemüller (1899–1981) und dessen zweiter Ehefrau Elisabeth Sorge (1914–1989) geboren. Der Vater war in sechster Generation Stellmachereibesitzer und Landwirt, besaß in dritter Generation einen Kolonialwarenladen und war Posthalter, Ratsherr und Schöffe. Die Mutter entstammte einer wohlhabenden Bauernfamilie und erhielt von einer Enkelin des hannoverschen Ministerpräsidenten Eduard  von Lütcken, Baronin Frida von Spörcken (1892–1982), eine hauswirtschaftliche Ausbildung auf Schloss Lüdersburg. Die um 1774 gegründete Stellmacherei wurde vom ältesten Sohn auf die serielle Produktion von Leitpfosten umgestellt. Als designierter Erbe des Hofes Sorge absolvierte Drögemüller eine Ausbildung zum staatlich geprüften Landwirt, leistete Wehrdienst in Munster und durchlief Umschulungen zum Radio- und Fernsehtechniker und Kaufmann.

Hans-Jürgen Drögemüller ist evangelisch und seit 1974 mit Evelyn von Spiczak Brzeziński (* 1952) verheiratet, einer Tochter des Hofverwalters Rudi von Spiczak Brzeziński (1927–2009) und der Mathilde Wesa (1929–2022). Das Paar hat die drei Söhne Jörn, Christoph und Cord sowie drei Enkelinnen und lebt in Böddenstedt. Seine Ehefrau ist eine Nachfahrin der Ritter Dinnies und Ewald von der Osten, des Kanzlers Georg und des Jakob von Kleist und durch ihre Großeltern Philipp Wesa (1897–1978) und Elisabeth Köhler (1904–1959) eine entfernte Nichte von Bundespräsident Horst Köhler. Zur Verwandtschaft Drögemüllers zählt der Pianist und Professor Hinrich Alpers.

Ebenso wie sein Bruder Heinrich Drögemüller (1928–2017) wurde Hans-Jürgen Drögemüller für sein gesellschaftliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Kommunalpolitisches Engagement 
1976 wurde Hans-Jürgen Drögemüller Mitglied der SPD und engagiert sich seitdem in der Kommunalpolitik. Seit 1986 ist er ununterbrochen als Ratsherr in den Rat der Gemeinde Suderburg und von 1986 bis 1996, 2001 bis 2016 sowie erneut seit 2021 in den Rat der Samtgemeinde Suderburg gewählt worden. Er wirkt seither in verschiedenen Ausschüssen mit und war stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Suderburg sowie stellvertretender Ratsvorsitzender der Samtgemeinde Suderburg (2011 bis 2016). Daneben war er zeitweise Vorsitzender oder auch stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins „Suderburger Land“.

Von 2001 bis 2016 gehörte Hans-Jürgen Drögemüller als Kreistagsabgeordneter dem Kreistag des Landkreises Uelzen an. Er war während dieser Zeit Vorsitzender des Umweltausschusses und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Planung, Hoch- und Straßenbau sowie Mitglied im Kultur- und Sportausschuss und im Feuerschutzausschuss. Außerdem war er Beirat der Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg und Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH (gwk). Zudem war er 15 Jahre lang Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Uelzen/Lüchow-Dannenberg sowie der Gesellschafterversammlungen der Celle-Uelzen Netz GmbH und der SVO Holding.

Des Weiteren war Hans-Jürgen Drögemüller von 1991 bis 2001 als Hauptschöffe am Amtsgericht Uelzen sowie von 2016 bis 2021 als ehrenamtlicher Richter am Schwurgericht des Landgerichts Lüneburg tätig.

Im November 2021 wurde Hans-Jürgen Drögemüller zum stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Suderburg gewählt. In dieser Funktion ist er erneut Beigeordneter im Samtgemeindeausschuss sowie auch Sprecher der Gruppe SPD/Grüne im Samtgemeinderat. Daneben ist Drögemüller stellvertretender Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Vorsitzender des Bau- und Wegeausschusses und Mitglied im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales im Rat der Gemeinde Suderburg.

Hans-Jürgen Drögemüllers besonderes Augenmerk gilt der Entwicklung der Infrastruktur und der Dorfentwicklung unter Berücksichtigung der Belange der Bürger. So war er maßgeblich daran beteiligt, dass das Dorf Böddenstedt in dem von  Graf Lennart Bernadotte initiierten Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft (bis 1997 Unser Dorf soll schöner werden) nach mehreren Ehrungen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene zweimal auf Bundesebene (1991 und 2016) vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden ist und sich seitdem „Golddorf“ nennen darf.

Vereins- und Verbandstätigkeit 
Neben seinem kommunalpolitischen Engagement hat sich Hans-Jürgen Drögemüller insbesondere der Jagd, der Rassegeflügelzucht und dem Erhalt alter Haustierrassen sowie der Imkerei und Kultur der Lüneburger Heide verschrieben. Bereits 1966 legte er die Jägerprüfung ab und ist seitdem Mitglied im Deutschen Jagdverband.

Um 1970 durchlief Hans-Jürgen Drögemüller eine dreijährige Ausbildung zum Preisrichter für Rassegeflügel. Als Mitglied des Verbandes Deutscher Rassegeflügel-Preisrichter (VDRP) ist er seither als Preisrichter für Wassergeflügel, Puten, Perlhühner sowie für schwere und leichte Hühnerrassen (Gruppen A und B) auf nationalen Großschauen und regionalen Geflügelausstellungen aktiv.

Von 1976 bis 1982 war Hans-Jürgen Drögemüller Geschäftsführer des bundesweiten Sondervereins der Entenzüchter Deutschlands (SVE) zur Erhaltung und Förderung der Entenrassen und im Anschluss mehrere Jahre als Beisitzer im Vorstand tätig. Er hat sich vor allem auf die Zucht der laut Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) auf der Roten Liste geführten Landente mit Haube spezialisiert und wurde mit seinen Zucht-Kollektionen mehrfach Deutscher Meister. Auf der 28. Europaschau des Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture (EE) im französischen Metz wurde er 2015 zudem Vize-Europameister und auf der 29. Europaschau im dänischen Herning im Jahre 2018 Europameister.

1980 wurde Hans-Jürgen Drögemüller zum Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins Bad Bevensen und Umgebung von 1897 e. V. gewählt, nachdem er bereits einige Jahre im Vorstand tätig war. Seitdem hat der Verein des Öfteren mediale Aufmerksamkeit erfahren. So wurde das alljährlich im Bevenser Kurpark veranstaltete Hähnewettkrähen etwa vom ZEITmagazin zu den „100 interessantesten Volksfesten der Welt“ gezählt. 2001 waren zudem drei von Drögemüllers Landenten mit dem Magier David Copperfield auf Europatournee. Im Jahr 2008 haben außerdem mehrere Vereinsmitglieder im Team von Carlo von Tiedemann an der von Steffen Hallaschka und Kim Fisher moderierten Sendung Das große Spiel der Bräuche des NDR auf Schloss Wotersen teilgenommen. Ferner hat Drögemüller 2014 an der ZDF-Produktion Projekt Hühnerhof von Dirk Steffens mitgewirkt, der hierfür 2015 mit dem Herbert Quandt Medien-Preis sowie am mit dem Sonderpreis 2015 des Salus-Medienpreises geehrt wurde.

Ebenfalls 1980 wurde Hans-Jürgen Drögemüller zum Vorsitzenden des Kreisverbandes Lüneburger Heide im Landesverband Hannoverscher Rassegeflügelzüchter gewählt. Als flächenmäßig größter Kreisverband des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) erstreckt sich dieser über die Landkreise Celle, Harburg, Heidekreis (ehem. Soltau-Fallingbostel), Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen und schloss bis Ende der 1980er Jahre auch Teile des Landkreises Hannover mit ein. Alle zwei Jahre organisierte er währenddessen u. a. die große Bevensia – Rasse- und Ziergeflügelschau der Lüneburger Heide. Nachdem er den Verband 22 Jahre lang führte, wurde er im Jahre 2002 zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

14 Jahre lang (1985 bis 1999) gehörte Hans-Jürgen Drögemüller außerdem dem Bundesvorstand des Verbandes der Hühner-, Groß- und Wassergeflügelzüchtervereine (VHGW) an, der sich als einer von vier Fachverbänden des rund 184.000 Mitglieder zählenden BDRG für die Erhaltung der Arten- und Rassenvielfalt und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für gefährdete Nutztierrassen einsetzt. Im Rahmen dessen hat er mehrere nationale und internationale Verbandstagungen ausgerichtet und zahlreiche wichtige Preise errungen. Auf seinen Zuchtanlagen lebten zeitweise mehrere hundert Tiere, darunter gefährdete Nutztierrassen wie Deutsche Sperber, Italiener, Sachsenhühner, Laufenten, Pommernenten, Orpingtonenten, Warzenenten, Pommerngänse, Diepholzer Gänse, Hawaiigänse, Cröllwitzer Puten, Bronzeputen, Bentheimer Landschafe oder Thüringer Waldziegen.

Von 2000 bis 2022 war Hans-Jürgen Drögemüller Vorsitzender des Imkervereins Uelzen von 1896 e. V. und hat sich für die Interessen der Imker eingesetzt. Seit dem Jahr 2000 ist er Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Hans-Jürgen Drögemüller gehört außerdem seit vielen Jahren den Vorständen des Landwirtschaftsmuseums Lüneburger Heide am Landtagsplatz zu Hösseringen (Museumsdorf Hösseringen) und des Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes Mittlere und Obere Ilmenau an.

Im Jahre 2005 wurde Hans-Jürgen Drögemüller Mitglied im Sozialverband Deutschland (SoVD). Überdies engagiert er sich seit mehreren Jahren als ehrenamtlicher Helfer bei der Uelzener Tafel.

2021 war Hans-Jürgen Drögemüller Gründungsmitglied des Vereins Böddenstedt vernetzt – Verein zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements e. V.

Ehrungen 
 1992: „Goldenes Einhorn“ für besondere Verdienste in der Dorfgemeinschaft Böddenstedt
 2002: Ehrenvorsitzender des Kreisverbandes Lüneburger Heide im Landesverband Hannoverscher Rassegeflügelzüchter e. V.
 2005: Treuenadel in Silber des Deutschen Jagdverbandes e. V. für 40-jährige Mitgliedschaft
 2005: Treuenadel in Silber des Deutschen Teckelklubs 1888 e. V. für 25-jährige Mitgliedschaft
 2010: Meister der Hannoverschen Rassegeflügelzucht und Träger der „Goldenen Feder“ des Landesverbandes Hannoverscher Rassegeflügelzüchter e. V.
 2016: Ehrennadel in Silber des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes
 2017: Ehrenmeister des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter e. V.
 2018:  Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
 2018: Ehrennadel in Gold des VfL Sportfreunde Böddenstedt e. V. für 60-jährige Mitgliedschaft
 2019: Treuenadel in Gold der Landesjägerschaft Niedersachsen e. V. für 50-jährige Mitgliedschaft
 2019: Ehrenmitglied des Sondervereins der Entenzüchter Deutschlands von 1895 e. V.
 2019: Goldene Ehrennadel des Sondervereins Deutscher Puten- und Perlhuhnzüchter von 1907 e. V.
 2020: Ehrennadel in Gold des Verbandes Deutscher Rassegeflügel-Preisrichter e. V.
 2021: Ehrennadel in Gold des Verbandes zur Arterhaltung von Zier-/Wildgeflügel e. V.
 2022: Ehrenmitglied des Hannoverschen Geflügelzüchtervereins von 1869 e. V.

Weblinks 
 Bundespräsident ehrt Hans-Jürgen Drögemüller mit Bundesverdienstkreuz

Einzelnachweise 

Kommunalpolitiker (Landkreis Uelzen)
SPD-Mitglied
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Geflügelzüchter
Deutscher
Geboren 1949
Mann